Metanopedias är ett släkte av steklar som beskrevs av Charles Thomas Brues 1910. Metanopedias ingår i familjen gallmyggesteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gallmyggesteklar
Metanopedias